Shefford kan syfta på följande:

 Shefford, Bedfordshire, ort i England, Storbritannien
 Shefford, Québec, kommun i Kanada